Algo relacionado ao Sol
 Solar (álbum de Elba Ramalho)
 Solar (álbum de Taeyang)
 Solar (cantora) — cantora e atriz sul-coreana
 Solar (habitação)
 Solar, O Homem-Átomo — personagem de quadrinhos
 SolarBR Coca-Cola — fabricante de bebidas no Brasil

Desambiguações de música
Desambiguações de astronomia